Jorge Gabriel puede referirse a:
Jorge Gabriel Larraín (1940-), un ingeniero comercial, académico y empresario chileno.
Jorge Gabriel Mendes Fialho (1968-), un presentador de televisión portugués.
Jorge Gabriel Vázquez (1969-), un exfutbolista y entrenador argentino.